Quand la ville dort (The Asphalt Jungle), roman américain de W. R. Burnett publié en 1949
 Quand la ville dort (The Asphalt Jungle), film américain de John Huston sorti en 1950
 Quand la ville dort, chanson du groupe pop-rock français Niagara sortie en 1985